Písečné kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Písečné (okres Jindřichův Hradec)
 Písečné (okres Žďár nad Sázavou)